|-
| 32201 - ||  || 29 iulie 2000 || Reedy Creek || 
|-
| 32202 - ||  || 29 iulie 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 32203 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32204 - ||  || 24 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32205 - ||  || 24 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32206 - ||  || 29 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32207 Mairepercy ||  || 28 iulie 2000 || OCA-Anza || , 
|-
| 32208 Johnpercy ||  || 28 iulie 2000 || OCA-Anza || M. Collins, M. Gahran
|-
| 32209 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32210 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32211 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32212 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32213 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32214 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32215 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32216 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32217 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32218 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32219 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32220 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32221 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32222 Charlesvest ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32223 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32224 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32225 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32226 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32227 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32228 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32229 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32230 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32231 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32232 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32233 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32234 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32235 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32236 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32237 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32238 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32239 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32240 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32241 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32242 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32243 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32244 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32245 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32246 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32247 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32248 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32249 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32250 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32251 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32252 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32253 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32254 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32255 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32256 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32257 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32258 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32259 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32260 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32261 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32262 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32263 Kusnierkiewicz ||  || 31 iulie 2000 ||  || 
|-
| 32264 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32265 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32266 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32267 Hermannweyl ||  || 1 august 2000 ||  || 
|-
| 32268 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32269 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32270 Inokuchihiroo ||  || 4 august 2000 ||  || 
|-
| 32271 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32272 Hasegawayuya ||  || 4 august 2000 ||  || 
|-
| 32273 - ||  || 5 august 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 32274 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32275 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32276 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32277 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32278 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32279 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32280 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32281 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32282 - ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32283 - ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32284 - ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32285 - ||  || 3 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32286 - ||  || 3 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32287 - ||  || 5 august 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 32288 Terui ||  || 23 august 2000 ||  || 
|-
| 32289 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32290 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32291 - ||  || 24 august 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 32292 - ||  || 24 august 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 32293 - ||  || 24 august 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 32294 Zajonc ||  || 26 august 2000 ||  || , 
|-
| 32295 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32296 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32297 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32298 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32299 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32300 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-